

Toponyme 

 Chiva, une ville d'Espagne ;
 Chiva, une communauté rurale du marz de Vayots Dzor en Arménie.

Médecine 
 Cure CHIVA (où CHIVA est l'acronyme de conservatrice et hémodynamique de l'insuffisance veineuse en ambulatoire), un traitement de certains troubles circulatoires, notamment des varices

Patronymes 

 Emmanuel Chiva (1969-), un entrepreneur et directeur d’administration ;
 Isac Chiva (1925-2012), un ethnologue français ;
 Matty Chiva (1934-2003), un scientifique français.

Autre 
 Chiva, un minibus typique de la Colombie et de l'Équateur
 CHIVA, l'abréviation du Centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, à Saint-Jean-de-Verges, entre Foix et Pamiers, en France